Сербская Суперлига сезона 2009/2010 годов — четвёртый сезон Суперлиги с момента её основания в 2006 году. В турнире принимали участие 16 команд. Чемпионский титул защитил «Партизан».

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
«Суперлига» была расширена с 12 до 16 команд.

Клубы, вышедшие в Премьер-лигу сезона 2009/2010 
Следующие клубы вышли в Суперлигу из Первой лиги:
 «Борча»
 «Смередево»
 «Млади Радник»
 «Спартак Златибор Вода»
 «Металац»

Клубы, выбывшие в Первую лигу 
По итогам сезона 2008/09 в Первую лигу выбыл один клуб:
 «Банат»

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты 

Источник: superliga.rsЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Выступление клубов в еврокубках

Лига Чемпионов 2009/10 
 Второй квалификационный раунд
  «Рил» — «Партизан» В (0:4, 0:8) 0:12 по сумме

 Третий квалификационный раунд
  АПОЭЛ — «Партизан» П (2:0, 0:1) 2:1 по сумме

Лига Европы 2009/10 
 Второй квалификационный раунд
 «Севойно» В —  «Каунас» (0:0, 1:1) 1:1 по сумме, 1:0 благодаря голу на выезде
  «Рудар» — «Црвена Звезда» В (0:1, 0:4) 0:5 по сумме

 Третий квалификационный раунд
 «Войводина» П —  «Аустрия» (1:1, 2:4) 3:5 по сумме
 «Севойно» П —  «Лилль» (0:2, 0:2) 0:4 по сумме
  «Динамо» — «Црвена Звезда» В (2:0, 2:5) 4:5 по сумме

 Четвёртый квалификационный раунд
 «Партизан» В —  «Жилина» (1:1, 2:0) 3:1 по сумме
  «Славия» — «Црвена Звезда» П (3:0, 1:2) 4:2 по сумме

 Группа J
(Примечание: Голы сербских клубов указаны первыми.)
 «Партизан»
  «Шахтёр» (1:4, 1:0)
  «Брюгге» (0:2, 2:4)
  «Тулуза» (2:3, 0:1)

Ссылки 
 Официальный сайт Суперлиги

Футбол в Европе в 2009 году
Футбол в Европе в 2010 году
Чемпионат Сербии по футболу
Спорт в Сербии в 2009 году
Спорт в Сербии в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010